Raggioli steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Pelago, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Stadt Gubbio, Provinz Perugia, Italien